Ранчо Муријета има више значења:

 Ранчо Муријета (Аоме), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ранчо Муријета (Ел Фуерте), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику